Literatura:
 El bes, una de les llegendes de Gustavo Adolfo Bécquer vegeu Rimas y leyendas
 El bes, un conte curt d'Anton Txékhov
 El bes de la dona aranya, una novel·la de Manuel Puig
 O Beijo da Mulher Aranha, pel·lícula brasilera d'Héctor Babenco adaptació de la novel·la de Manuel Puig, estrenada el 1985
 Escultura:
 El bes, escultura de Baptiste Gask
 El bes, escultura de Constantin Brâncuși
 El bes, escultura d'Auguste Rodin
 Pintura:
 El bes (Klimt), pintura de Gustav Klimt
 El petó (Hayez), pintura de Francesco Hayez
 El bes (Munch), pintura de Edvard Munch
 Fotografia:
 El bes, fotografia de Robert Doisneau
 Música:
 El bes o Hubička, òpera de 1876 de Bedřich Smetana
 El bes, pasdoble amb lletra d'Adrián Ortega i música de Fernando Moraleda, de la revista musical L'estrella d'Egipte
 El bes, cançó de Mon Laferté